__БЕЗКН__
One Day in Your Life може дасе односи на:
 One Day in Your Life (албум), компилацијски албум Мајкла Џексона
 One Day in Your Life (песма Мајкла Џексона), песма са истоименог албума
 One Day in Your Life (Анастасијина песма), песма америчке певачице Анастасије